Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos — maior aeroporto internacional do Brasil
 Aeroporto de São Paulo-Congonhas — principal aeroporto doméstico, localizado na zona sul da cidade de São Paulo.
 Aeroporto Campo de Marte — aeroporto localizado na zona norte  da cidade de São Paulo

Desambiguações de transporte